Arisztodémosz néven ismert görögök:
Arisztodémosz, görög filozófus, egyes listákban a hét bölcs egyike
Küméi Arisztodémosz küméi hadvezér i. e. 505 körül
Arisztodémosz (filológus) i. e. 2. századi író, filológus, helytörténész
Arisztodémosz (Arisztomakhosz fia) mitológiai alak, Héraklész leszármazottja
Arisztodémosz (spártai harcos) a thermopülai csata egyik túlélője
Nüszai Arisztodémosz az anatóliai Nüszában (a Maiandrosz mellett) Sztrabón tanára az i. e. 1. században